Harald II. ist der Name folgender Personen:

 Harald II. (Norwegen) († ~970), König von Norwegen
 Harald II. (Dänemark) (~995–1018), König von Dänemark
 Harald II. (England) (1022–1066), angelsächsischer König Englands